Huancarani bezeichnet folgende geographischen Orte:

 Huancarani (Chari Chari), Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien
 Huancarani (Pocoata), Ort im Municipio Pocoata, Bolivien
 Huancarani Alto, Ort im Municipio Villa Charcas, Bolivien
 Huancarani Bajo, Ort im Municipio Villa Charcas, Bolivien
 Distrikt Huancarani, Distrikt in der Region Cusco, Peru